Cobra er den engelske betegnelse for en kobra, en slange i familien giftsnoge.

Cobra kan også henvise til:

 CoBrA – en europæisk avant-garde bevægelse, gruppe af kunstmalere fra København, Bruxelles og Amsterdam.
 Cobra (software) – administrations software
 Cobra (film) – en fil med bl.a. Sylvester Stallone.
 Cobra (rutsjebane) – Rutsjebane i Tivoli Friheden.
 Cobra (bryggeri) – Et bryggeri i England
 Bell AH-1 Cobra – En kamphelikopter fremstillet af Bell Helicopter Textron

Se også 
 Operation Cobra (flertydig)